Li Hsziao-peng (1981) négyszeres olimpiai bajnok, nyolcszoros világbajnok kínai tornász
 Li Hsziao-peng (1975 vagy 1976) világbajnoki résztvevő kínai labdarúgó, edző